Bartloff ist der Name folgender Orte:

 Großbartloff, Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Kleinbartloff, Ortsteil der Gemeinde Niederorschel im Landkreis Eichsfeld, Thüringen